Farmland bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Farmland (Indiana)
 Farmland (Louisiana)

Unternehmen:
 Farmland Industries, ein 1929 gegründetes US-amerikanisches Unternehmen